Raphia bezeichnet:

 Raphia, eine Gattung der Palmengewächse
 Raphia (Falter), eine Gattung der Eulenfalter
 eine antike Siedlung an der Küste von Palästina, heute Rafah im südlichen Gazastreifen